Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) — название нескольких партий в России в конце XIX — начале XX веков:

 Российская социал-демократическая рабочая партия — партия, существовавшая в 1898—1920-х годах. Со временем также называлась:
 Российская социал-демократическая рабочая партия [РСДРП] — после выделения фракции большевиков в отдельную партию весной 1917 года.
 Российская социал-демократическая рабочая партия (объединённая) [РСДРП(о)] — название партии после августа 1917 года.
 Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков) [РСДРП] — партия, существовавшая в 1917—1918 годах. Создана на основе фракции большевиков РСДРП весной 1917 года.
 Российская социал-демократическая рабочая партия (интернационалистов) [РСДРП(и)] — в 1917—1920 годах название Российской социалистической рабочей партии интернационалистов.

См. также 
 Рабочая партия